Hundszell ist der Ortsname von

 Hundszell, Stadtteil von Ingolstadt, Bayern
 Hundszell (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern